

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Podjałówka – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Podjałówka – kolonia wsi Jałówka w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka